Russian Standard může být:
 Russian Standard (korporace) 
 Russian Standard (vodka) 
 Russian Standard (banka)